Alistair Campbell je lahko:
Alistair Campbell (kriketaš) (r. 1972)
Alistair Campbell (pesnik)
Alastair Campbell, Lord Bracadale, škotski pravnik